Ворынино — название населённых пунктов:

Россия 
 Ворынино — деревня в Камешковском районе Владимирской области.
 Ворынино — деревня в Калязинском районе Тверской области.